Грифовые  — подсемейство хищных птиц из семейства ястребиных.

Внешний вид 
Длина 95-114 см. Голова и шея покрыты лишь коротким пухом для защиты от загрязнения при поедании внутренностей трупов (исключение — бородач и пальмовый гриф). Крылья широкие, приспособлены к длительному парению в поисках падали — основной пищи большинства грифовых. Ноги пригодны лишь для ходьбы и бега, носить в них добычу может только бородач.

Распространение 
Обитают в Южной Европе, Африке и Южной Азии.

Образ жизни 
Обитатели как гор, так и открытых, преимущественно засушливых областей. Гнездятся на скалах, иногда на деревьях, часто колониями. В кладке одно-два яйца. Корм птенцам приносят в зобе.
Крайне полезны как естественные санитары. Численность видов резко сокращается (особенно в Европе).

Классификация 
Выделяют 10 родов, ок. 15 видов.
 Африканские ушастые грифы (Torgos)
 Африканские белогорлые грифы (Trigonoceps)
 Бурые стервятники (Necrosyrtes)
 Сипы, или грифы (Gyps) — иногда из его состава выделяют род белоспинные грифы (Pseudogyps)
 Ушастые грифы (Sarcogyps)
 Пальмовые грифы (Gypohierax) — иногда включается в подсемейство орланы
 Стервятники (Neophron)
 Чёрные грифы (Aegypius)
 Бородачи, или ягнятники (Gypaetus)

Литература 
 Биологический энциклопедический словарь /Под ред. М. С. Гилярова. — 2-е изд., исправл. — М.: Большая российская энциклопедия, 1995.